В этой статье находятся составы, заявленные на чемпионат мира по футболу 2002, проходивший в Южной Корее и Японии. В заявку на данный чемпионат разрешено было вносить 23 человека, вместо 22, как было ранее.


Группа A

Франция

Сенегал

Уругвай

Дания

Группа B

Испания

Словения

Парагвай

ЮАР

Группа C

Бразилия

Турция

Китай

Коста-Рика

Группа D

Южная Корея

Польша

США

Португалия

Группа E

Германия

Саудовская Аравия

Ирландия

Камерун

Группа F

Аргентина

Нигерия

Англия

Швеция

Группа G

Италия

Эквадор

Хорватия

Мексика

Группа H

Япония

Бельгия

Россия

Тунис

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на официальном сайте ФИФА 

Чемпионат мира по футболу 2002
2002